Vojtěch Lanna může být:
 Vojtěch Lanna starší (1805–1866) – český průmyslník, obchodník, loďmistr a stavitel, otec následujícího
 Vojtěch Lanna mladší (1836–1909) – český průmyslník, obchodník, podnikatel a stavitel, poslanec Panské sněmovny Říšské rady, syn předchozího